Асия Бозаевна Абылаева (; 4 января 1938; село Лепсы, , Алматинская область, Казахская ССР, СССР — ) — советская и казахская актриса театра. Народная артистка Казахской ССР (1990), заслуженная артистка Казахской ССР (1975).

Биография 
Родился 4 января 1938 года на станции Лепсы Саркандского района Алматинской области.

В 1961 году окончила театральный факультет Алма-Атинской государственной консерватории.

С 1961 года до конца жизни — актриса Карагандинского областного казахского драматического театра.

Роли в театре 
Карагандинский областной казахский драматический театр имени С. Сейфуллина:

Из казахской и мировой классики и современной драматургии:
 М. Ауэзов «Карагоз» — Карагоз;
 Г. Мусрепов «Козы Корпеш-Баян сулу» — Баян;
 Г. Мусрепов «Улпан» — Улпан;
 Б. Майлин «Шуга» — Шуга;
 Бокеев, Оралхан «Жеребёнок мой» — Анар;
 Ч. Т. Айтматов «Первый учитель» — Алтынай;
 Мустай Карим «В ночь лунного затмения» — Танкабике;
 Назым Хикмет «Забытый человек» — девушка; 
 У. Шекспир «Укрощение строптивой» — Катарина;
 У. Шекспир «Макбет» — леди Макбет;
 Еврипид «Медея» — Медея;

Семья 
 Муж: Сатаев, Каргамбай Рахимжанович (1938—2013), актёр кино и театра, Народный артист Казахской ССР.
 Сын: Сатаев, Акан Каргамбаевич (род. 1971), кинорежиссёр, президент АО «Казахфильм». Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Награды 
 Заслуженная артистка Казахской ССР (1975);
 Почётная Грамота Верховного Совета Казахской ССР (1982);
 Народная артистка Казахской ССР (1990);

Ссылки 

Выпускники Казахской консерватории
Заслуженные артисты Казахской ССР
Народные артисты Казахской ССР
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР